Nikola Zrinski − węgierki bohater walk z Osmanami

Pojzdy wojskowe:
 43.M Zrínyi I – węgierskie działo pancerne
 40/43.M Zrínyi II – węgierska samobieżna haubica